Александър I може да се отнася за:
 Александър I Македонски (?-450 пр.н.е.), цар на Македония
 Александър I (Епир) (* 370; † 331 пр.н.е.), цар на Епир (350-331 пр.н.е.)
 Александър I (папа) (?-115), римски папа
 Александър I (Шотландия) (1080 – 1124), крал на Шотландия
 Александър Невски (1220 – 1263), велик княз на Владимирско-Суздалското княжество
 Александър I (Русия) (1777 – 1825), император на Русия
 Александър I Батенберг (1857 – 1893), княз на България
 Александър I Караджорджевич (1888 – 1934), крал на сърби, хървати и словенци и крал на Югославия
 Александър I (кораб), български кораб